Le terme sylvine peut désigner :

 Sylvine : un papillon de la famille des Hepialidae.
 Sylvine : une espèce minérale de la famille des halogénures.

Prénom. Sylvine est un prénom porté par : 
 Sylvine Delannoy (Sylvine, Marcelle, Charlotte Delannoy) est une actrice française, fille du compositeur Marcel Delannoy, née au Vésinet (78), le  et morte à Paris le .
 Sylvine Thomassin est une personnalité politique française, née le  à Lyon. Elle est maire de Bondy.